Oosterpark (Amsterdam) - park in Amsterdam
 Oosterpark (Haarlem) - park in Haarlem
 Oosterpark (Groningen) - park in Groningen, naamgever van onderstaande wijk en stadion
 Oosterparkwijk - wijk in de stad Groningen
 Stadion Oosterpark - voormalig voetbalstadion in de stad Groningen
 Oosterpark (Harlingen) - wijk in Harlingen
 Oosterpark (Ridderkerk) - park in Ridderkerk